Cholmondeley är ett efternamn, som burits av bland andra:

 David Cholmondeley, 7:e markis av Cholmondeley (född 1960), brittisk peer
 
 
 Mary Cholmondeley (1859–1925), brittisk författarinna
 
 William Cholmondeley, 3:e markis av Cholmondeley (1800–1884), brittisk peer och politiker

Engelska efternamn